Рой Харрод (англ. Roy Harrod, 14 лютого 1900(19000214), м. Лондон — †9 березня 1978, Холт, графство Норфолк)  — британський науковець, економіст.
 Harrods «Harrods» — один з найбільших у світі універсальних магазинів, розташований у Лондоні на Бромптон Роуд в королівському боро Кенсінгтон і Челсі на заході міста неподалік від станції метро Найтсбрідж.